Kwun Tong, district de Hong Kong. 
 Kwun Tong, station du métro de Hong Kong (MTR)